Суперкубок Бельгії з футболу 2017 — 38-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 липня 2017 року між чемпіоном Бельгії «Андерлехтом» та переможцем кубку клубом «Зюлте-Варегем».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2017
Бельгія
Липень 2017
2017 у бельгійському спорті